Kershaw ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Kershaw (* 1966), britischer Journalist und Autor
 Anthony Kershaw (1915–2008), britischer Politiker
 Arthur Kershaw (1852–1934), britischer Oberst und Kolonialpolizeichef
 Clayton Kershaw (* 1988), US-amerikanischer Baseballspieler
 Devon Kershaw (* 1982), kanadischer Skilangläufer
 Doug Kershaw (* 1936), US-amerikanischer Fiddle-Spieler
 Greet Kershaw (1922/23–2008), US-amerikanische Anthropologin
 Ian Kershaw (* 1943), englischer Historiker
 James Andrew Kershaw (1866–1946), australischer Zoologe
 John Kershaw (1765–1829), US-amerikanischer Politiker
 Joseph Brevard Kershaw (1822–1894), US-amerikanischer Armeeoffizier und Politiker
 Les Kershaw (* 1960), britischer Wissenschaftler und Sportfunktionär
 Nik Kershaw (* 1958), englischer Popmusiker
 Richard Kershaw (1934–2014), britischer Fernsehjournalist
 Sammy Kershaw (* 1958), US-amerikanischer Country-Sänger
 Stephen Kershaw (* 1975), englischer Snookerspieler
 Stuart Kershaw (* 1959), britischer Schlagzeuger und Songwriter

Kershaw bezeichnet die Orte:
 Kershaw (South Carolina)
 Kershaw County, South Carolina

Geographische Objekte in der Antarktis:
 Kershaw Ice Rumples, glaziale Verwerfungen vor der Zumberge-Küste des Ellsworthlands
 Kershaw Peaks, Gebirge an der Danco-Küste des Grahamlands
 Mount Kershaw, Berg auf der Blaiklock-Insel im Archipel der Adelaide- und Biscoe-Inseln

Kershaw bezeichnet außerdem:
 Baron Kershaw, Adelstitel